Грат — имя, которое носили некоторые святые. Среди них

 Грат († 302 год), святой мученик. Пострадал со свв. мучениками Иулием, Потамием, Феликсом, Криспином и иными. Память 5 декабря.
 Грат (IV век), святой диакон из Форли, соработник святого епископа Меркуриала.
 Грат из Аосты
 Грат (VII век), святой епископ Шалонский. Память 8 октября.
 Грат (сер. IV века.), святой епископ Карфагенский. Память 29 апреля.
 Грат († после 506 года), святой епископ из Олорона, что в Аквитании. Во времена Алариха, арианина, короля готов, принял участие в соборе в Агде. Память 19 октября.
 Грат, святой мученик из Капденака (Capdenac), что в Аквитании. Прибыл из Рима и стал вести отшельническую жизнь вместе со святым Ассунтом. Святые вместе пострадали от рук язычников. Память 16 октября.
 Грат, святой из Эфеса. Память 4, 5 и 24 декабря.

Примечания

См. также 
 Грат